12. Светски куп у одбојци је био одржан у Јапану од 20. новембра до 4. децембра 2011. Ово је било прво квалификационо такмичење за Олимпијске игре. Пласман у Лондон 2012. године су са овог такмичења обезбедиле репрезентације Русије, Пољске и Бразила. Русија је по шести пут освојила ово такмичење.

Систем такмичења 
На Светском купу 2011. је учествовало 12 репрезентација. Учествовали су победници 5 континенталних првенстава (Европа, Азија, Северна Америка, Јужна Америка и Африка), 4 вицешампиона са истих такмичења (изабрана по ФИВБ рангирању), земља домаћин и две репрезентације које су добиле специјалну позивницу.

Играло се по једностуком бод систему (свако са сваким једну утакмицу).

Три првопласиране екипе су се квалификовале за Олимпијске игре у Лондону.
Систем такмичења је следећи:
Кола 1 + 2 (30 утакмица, 5 дана): 12 екипа је подељено у две групе (Група A и Група B)
Кола 3 + 4 (36 утакмица, 6 дана): екипе настављају да играју против екипа из друге групе.

ФИВБ рангирање за другопласиране екипе (од 15. јануара 2011.)

Дворане

Резултати

1. коло 
 20-22. новембар 2011.

Нипон Гаиши дворана

Кагошима арена

2. коло 
 24-25. новембар 2011.

Општинска централна спортска дворана Осаке

Спортска дворана Префектуре Кумамото

3. коло 
 27-29. новембар 2011.

Марин Месе Фукуока

Хамамацу арена

4. коло 
 2-4. децембар 2011.

Национална спортска дворана Јојоги

Метрополитска спортска дворана Токија

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најкориснији играч:   Максим Михајлов

 Најбољи поентер:   Фернандо Ернандез

 Најбољи нападач:   Ахмед Абделај

 Најбољи блокер:   Марћин Моздоњек

 Најбољи сервер:   Кристијан Савани

 Најбољи техничар:   Лучано де Чеко

 Најбољи примач:   Серхио Сантос

 Најбољи либеро:   Рен Кви

Састав победничких екипа

Види још 
 Светски куп у одбојци за жене 2011.

Спољашње везе 
  Званични сајт

Светски куп у одбојци
Одбојка у Јапану
Одбојка у 2011.